Jméno a příjmení Jan Valášek má více nositelů:

 Jan František Valášek (1901–1969) – moravský římskokatolický duchovní, novoříšský premonstrát
 Jan Valášek (1926–1968) – český filmový režisér, scenárista a herec
 Jan Valášek (politik) (1890–???) – československý politik
 Jan Valášek (oční lékař) (* 1928) – český oční lékař